Le tournoi de Dallas est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du 11 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Dallas

Navigation 

dames 1964
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1964
Janvier 1964